Tauromachia – minojski fresk z pałacu w Knossos
 Tauromachia – cykl rycin Francisca Goi
 La Tauromaquia –  traktat o tauromachii z 1796 autorstwa José Delgado alias Pepe Hillo, zilustrowany przez Picassa w 1927